Москва 2017 — другий турнір серії гран-прі ФІДЕ 2017 року, що проходив у Москві з 12 по 21 травня 2017 року.

Загальна інформація 
Турнір проводився за швейцарською системою у 9 турів за участі 18 шахістів.
 Категорія: 20-та (середній рейтинг: 2729,8).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 12 — 16, 18 — 21 травня
 Вихідний день: 17 травня

Час початку партій (київський) — 13.00 год.

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1 ходу.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2017 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
  Онлайн турніру на сайті chessbomb.com 
 Результати турніру на chess-results.com 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru 
 Турнір сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2017
Травень 2017